Kabara - wieś w Syrii
 Kabara - miasto w Mali
 Kabara - dawna wieś w Mandacie Palestyny, w dystrykcie Hajfy